Idlewild bezeichnet:

 eine schottische Rockband; siehe Idlewild (Band)
 einen Musicalfilm von Bryan Barber; siehe Idlewild (Film)
 den dazugehörigen Soundtrack des US-Rapduos OutKast; siehe Idlewild (Album)
 den früheren Namen („Idlewild Airport“) des John-F.-Kennedy-Flughafen New York
 das vierte Album des britischen Pop-Duos Everything but the Girl

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Idlewild (Alabama), ID-Nr. 93001012
 Idlewild (Kentucky), ID-Nr. 80001670
 Idlewild (Louisiana), ID-Nr. 82000459
 Idlewild (Mississippi), ID-Nr. 79003416
 Idlewild (Virginia), ID-Nr. 09000415

außerdem 
 Idlewild (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet in Del Norte County

siehe auch
 Idle Wild, Jazzalbum von Dennis González (2005)